Ла-Триніте́, Ла-Трініте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 165 км на схід від Марселя, 6 км на північний схід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3894 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 9766,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Триніте на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Триніте на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи